Rasera puede referirse a:

Rasera o espumadera: Instrumento de cocina.
Rasero: Utensilio para nivelar la superficie de una medida de un material seco, como la harina o el azúcar.
Rasera: Cepillo de atinar las maderas